Palomino steht für:

 Palomino (Kolumbien), ein Corregimiento der Gemeinde Dibulla im Departamento La Guajira
 Palomino (Insel), eine Nebeninsel von Puerto Rico
 Islas Palomino, Insel vor Callao in Peru
 Palomino (Pferd), ein Farbschlag bei Pferden
 Palomino (Logo) Eine Marke der Modekette C&A für Sport- und Kindermode. (shop/trend-marken-palomino)
 Palomino (Rebsorte), rote Rebsorte, die klassische Sherry-Traube
 Palomino Blonde, der englische Originaltitel des Spionage-Thrillers Der Omega-Minus-Prozess von Ted Allbeury.
 ein Prozessorkern, siehe AMD Athlon XP #Palomino

Palomino ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Palomino (1653–1726), spanischer Maler, Kunstschreiber und Geistlicher
 Carlos Palomino (* 1949), mexikanischer Boxer
 Carlos Palomino Arias (* 1972), peruanischer Politiker
 Eusebia Palomino Yenes FMA (1899–1935), spanische Ordensschwester
 Jaime Cerrón Palomino (1937–1990), peruanischer Philosoph
 José Benito Barros Palomino, kolumbianischer Komponist, siehe José Benito Barros
 José Luis Palomino (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Julio Palomino (* 2001), peruanischer Leichtathlet

 Roberto Sánchez Palomino (* 1969), peruanischer Psychologe und Politiker
 Rodolfo Cerrón Palomino (* 1940), peruanischer Linguist
 Ronald Palomino (* 1998), kolumbianischer Squashspieler